Onderdistrict in Indonesië
 Kalijati (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Subang in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Kalijati (Jatisari), een plaats in het regentschap Karawang in de provincie West-Java
 Kalijati (Sidamulih), een plaats in het regentschap Ciamis in de provincie West-Java